

Mineralogia 
 Opx – abbreviazione del gruppo dell'ortopirosseno
 OPX – sottoclasse di meteoriti marziane cui appartiene l'anomalo esemplare ALH 84001
 OPX – abbreviazione di OnePlus X

Note